Кербилях — топоним в России.

 Кербилях — озеро, в истоках р. Кырамда и р. Лахангда, Республика Саха (Якутия), координаты 65°07’с. ш. 121°50’в. д..
 Кербилях — озеро, исток р. Кербилях, Республика Саха (Якутия), координаты 66°35’с. ш. 121°41’в. д..
 Кербилях — река, левый приток р. Мугурдах-Юряге, Республика Саха (Якутия), координаты 66°30’с. ш. 121°45’в. д..

Примечания